Шидрово:
 Шидрово — посёлок в Виноградовском районе Архангельской области.
 Шидрово — деревня в Виноградовском районе Архангельской области.